Шали може да се односи на:

 Шали (Горња Вијена), насељено место у Француској, у департману Горња Вијена
 Шали (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Шали (Чеченија)